Ломоносовское муниципальное образование:

 Ломоносовское муниципальное образование — муниципальное образование в Москве, соответствует Ломоносовскому району.
 Ломоносовское муниципальное образование — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском районе Архангельской области. Существовало с 2006 года по 2014 год.

См. также 
 Ломоносовский район